Дивізіон 2: 1938–39 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 40 клубів, розділені на чотири групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Гаммарбю» ІФ (Стокгольм), ІФК Норрчепінг, ІФК Гетеборг і Гальмстад БК.

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі «Гаммарбю» ІФ (Стокгольм) і ІФК Гетеборг.

Турнірні таблиці

Північна група 1938–39 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|18||12||2||4||46||20||+26||26
|-
|2||style="text-align: left;"|Лудвіка ФфІ
|18||10||4||4||40||27||+13||24
|-
|3||style="text-align: left;"|«Юргорден» ІФ (Стокгольм)
|18||9||4||5||43||32||+11||22
|-
|4||style="text-align: left;"|Юсне АІК
|18||7||6||5||41||28||+13||20
|-
|5||style="text-align: left;"| «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм)
|18||7||6||5||40||30||+10||20
|-
|6||style="text-align: left;"| «Вертанс» ІК (Стокгольм)
|18||8||2||8||29||28||+1||18
|-
|7||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|18||7||3||8||37||37||0||17
|-
|8||style="text-align: left;"|Енчепінг СК
|18||5||5||8||27||43||-16||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Болльнес ГІФ
|18||4||2||12||18||50||-32||10
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІФК Гренгесберг
|18||2||4||12||26||52||-26||8
|}

Східна група 1938–39 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІФК Норрчепінг
|18||13||3||2||44||15||+29||29
|-
|2||style="text-align: left;"|ІФК Ескільстуна
|18||13||2||3||59||19||+40||28
|-
|3||style="text-align: left;"|Шерблака ІФ
|18||11||2||5||47||25||+22||24
|-
|4||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||7||5||6||37||30||+7||19
|-
|5||style="text-align: left;"|М'єльбю АІФ
|18||7||3||8||33||35||-2||17
|-
|6||style="text-align: left;"|Гускварна ІФ
|18||7||3||8||29||55||-26||17
|-
|7||style="text-align: left;"|ІК «Торд» (Єнчепінг)
|18||6||4||8||27||31||-4||16
|- style="background:  
|8||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|18||6||3||9||31||35||-4||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФ «Руне» (Кунгсер)
|18||2||4||12||35||66||-31||10
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Мутала АІФ
|18||3||1||14||25||56||-30||7
|}

Західна група 1938–39 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІФК Гетеборг
|18||13||4||1||48||11||+37||30
|-
|2||style="text-align: left;"|ГАІС Гетеборг
|18||12||5||1||42||13||+29||29
|-
|3||style="text-align: left;"|Варбергс БоІС
|18||12||2||4||38||22||+16||26
|-
|4||style="text-align: left;"|Тідагольмс ГІФ
|18||8||5||5||40||24||+16||21
|-
|5||style="text-align: left;"|Біллінгфорс ІК
|18||8||2||8||31||37||-6||18
|-
|6||style="text-align: left;"|Карлскуга ІФ
|18||5||6||7||29||37||-8||16
|-
|7||style="text-align: left;"|Юнсередс ІФ
|18||6||3||9||27||25||+2||15
|-
|8||style="text-align: left;"|Деє ІК
|18||3||4||11||27||45||-18||10
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Арвіка БК
|18||2||4||12||28||63||-35||8
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|«Фессберг» ІФ (Мельндаль)
|18||2||3||13||21||54||-33||7
|}

Південна група 1938–39 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|18||14||1||3||54||20||+34||29
|-
|2||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
|18||13||3||2||49||22||+27||29
|-
|3||style="text-align: left;"| БК «Ландора» (Ландскруна)
|18||9||4||5||38||30||+8||22
|-
|4||style="text-align: left;"|Мальме БІ
|18||9||1||8||39||39||0||19
|-
|5||style="text-align: left;"|ІФК Треллеборг
|18||8||3||7||42||42||0||19
|-
|6||style="text-align: left;"|ІФК Вернаму
|18||7||4||7||36||32||+4||18
|-
|7||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
|18||6||2||10||41||49||-8||14
|-
|8||style="text-align: left;"|Геганес БК
|18||5||2||11||30||42||-12||12
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Оскарстремс ІС
|18||4||3||11||25||36||-11||11
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Кальмар АІК
|18||2||3||13||23||65||-42||7
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 «Гаммарбю» ІФ (Стокгольм) - ІФК Норрчепінг 1-0, 3-1
 ІФК Гетеборг - Гальмстад БК  2-1, 3-0

«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм) та ІФК Гетеборг підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1938 у Швеції
1939 у Швеції